Ю́нгер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Юнгер, Александр Александрович (1883—1948) — советский архитектор.
 Юнгер, Бела Германович (1920—1991) — украинский писатель и сценарист.
 Юнгер, Владимир Александрович (1883—1918) — русский поэт-акмеист, отец Елены Юнгер.
 Юнгер, Елена Владимировна (1910—1999) — советская актриса.
 Юнгер, Иоганн Фридрих (1759—1797) — германский писатель.
 Юнгер, Фридрих Георг (1898—1977) — немецкий писатель, эссеист.
 Юнгер, Эрнст (1895—1998) — немецкий писатель и мыслитель.

См. также 
 Юнгеров
 Юнгерман
 Юнгерсен
 Юнгерс

Примечания